A Mina de Ouro (Maria José Dupré) — romance infantil de Maria José Dupré
 A Mina de Ouro — título no Brasil do romance policial de Agatha Christie, The Golden Ball and Other Stories

Desambiguações de literatura